Juan Sebastián Cabal și Robert Farah au fost campionii en-titre, dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Francisco Cerúndolo și Máximo González.

Alexander Erler și Lucas Miedler au învins perechea Santiago González și Andrés Molteni în finală, cu scorul de  6–3, 7–6(7–1) câșigând titlul de dublu la Viena Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022